Кальчинате (,) — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.

Население составляет 5273 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 333 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 24050. Телефонный код — 035.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы, однако основные празднества происходят обычно в начале сентября.